Pedraza kan syfta på:

Colombia 

 Pedraza, Colombia – kommun, Magdalena, 
 Pedraza (ort), Magdalena,

Spanien 

 Pedraza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Pedraza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,